Il campionato mondiale di Superbike 2010 è la ventitreesima edizione del campionato mondiale Superbike.

Il titolo piloti viene vinto, con una gara d'anticipo rispetto al termine della stagione, da Max Biaggi con la Aprilia RSV4 Factory del team Aprilia Alitalia Racing, che ha avuto la meglio sul suo diretto avversario, il britannico Haslam sulla Suzuki GSX-R1000 del team Suzuki Alstare, sopravanzandolo di 75 punti.

Grazie a questo successo iridato (il quinto della sua carriera) il pilota romano entra nella storia del motociclismo sportivo diventando il primo italiano a vincere il mondiale Superbike. L'importanza di questa affermazione viene rimarcata anche dal primo titolo piloti conquistato dall'Aprilia e dall'eccezionalità nel riuscire a vincere un campionato mondiale sia con motociclette prototipo (Biaggi ha vinto il mondiale 250cc dal 1994 al 1997) sia con quelle derivate dalla produzione di serie (cosa accaduta in passato solo allo statunitense John Kocinski).

Il titolo costruttori viene vinto dall'Aprilia; anche in questo caso, così come per il titolo piloti, si tratta del primo mondiale nella storia della casa italiana in questa categoria.

Piloti partecipanti 

fonte

Tutte le motociclette in competizione sono equipaggiate con pneumatici forniti dalla Pirelli.

Calendario

Classifiche

Classifica piloti

Sistema di punteggio

Classifica costruttori

|}

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni